Dorothy Bundy ha battuto in finale Dorothy Stevenson 6–3 6–2.

Teste di serie
 Dorothy Bundy (Campionessa)
 Nancye Wynne (semifinali)
 Thelma Coyne (quarti di finale)
 Joan Hartigan (quarti di finale)
 Dorothy Stevenson (finalista)
 Nell Hopman (semifinali)
 Do Workman (quarti di finale)
 May Hardcastle (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1938